Tüllmann ist der Familienname folgender Personen:

 Abisag Tüllmann (1935–1996), deutsche Fotografin
 Teresa Tüllmann (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Tini Tüllmann (* 1977), deutsche Regisseurin